Дидион — фамилия.

Известные носители:
 Дидион, Джоан (1934—2021) — американская писательница и журналистка.
 Дидион, Исидор (1798—1878) — французский бригадный генерал, член-корреспондент Французской Академии наук.

См. также 
 Диди
 Дидий Юлиан